Bogø kan henvise til flere artikler:

 Bogø (Stubberup Sogn) – en ø i vigen Lillestrand, Stubberup Sogn, Kerteminde Kommune
 Bogø (Humble Sogn) – et areal og en bebyggelse i Humble Sogn, Langeland Kommune
 Bogø (Vordingborg Kommune) – en ø i Storstrømmen i Bogø Sogn, Vordingborg Kommune
 Bogø (Kappel Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kappel Sogn, Lolland Kommune
 Bogø (efternavn) – et dansk efternavn
 Bogø (sandwichkæde) – en sandwichkæde fra Aalborg

Se også 
 Bågø – en ø i Lillebælt.